

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Arthur Marchildon, (1920-1996), prêtre canadien ;
 Daniel Marchildon, (1961- ), romancier, nouvelliste canadien ;
 Gilles Marchildon, militant associatif et président de plusieurs organismes communautaires et culturels ;
 Michel Marchildon, poète canadien ;
 Micheline Marchildon, (1974- ), actrice canadienne française.

Homonymie de patronyme